Carbonara kan syfta på:
 Pasta alla carbonara, en maträtt

Geografi

Italien 

 Carbonare, ort, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Carbonara di Po, tidigare kommun, Lombardiet, Provincia di Mantova, 
 Carbonara (ort i Italien, Veneto, Provincia di Padova), 
 Carbonara (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Caserta, 
 Carbonara (ort i Italien, Veneto, Provincia di Vicenza), 

Robotskapade Italienförgreningar